Back in Time:

Песни:
 «Back in Time» — песня Huey Lewis and the News 1985 года, написанная для фильма «Назад в будущее».
 «Back in Time» — песня Pitbull 2013 года, написанная для фильма «Люди в чёрном 3».
 «The Roof (Back in Time)» — песня Мэрайя Кэри 1998 года с альбома Butterfly.